О́льга Ивано́ва:
 Иванова, Ольга Андреевна (род. 1995) — российская пианистка и композитор.
 
 Иванова, Ольга Дмитриевна (1898—1958) — советская актриса театра.
 Иванова, Ольга Евгеньевна (также Полина Иванова; наст. фам. Яблонская; род. 1965) — русская поэтесса.
 Иванова, Ольга Ивановна (также Крохотина; род. 1966) — советская и российская теннисистка, игрок сборной России .
 Иванова, Ольга Николаевна (1916—2008) — советский и российский учёный, доктор наук, профессор.
 Иванова, Ольга Тимофеевна (род. 1944) — российский режиссёр оперы.
 Иванова, Ольга Эриковна (род. 1993) — российская тхэквондистка.
 Иванова, Ольга Яковлевна (род. 1945) — советский и российский дипломат.

 Иванова, Ольга (род. 1984) — эстонский политик, депутат Рийгикогу.
 Иванова, Ольга (род. 1992) — латвийская футболистка, игрок сборной Латвии, лучшая футболистка Латвии (2011, 2013).
 Иванова, Ольга (род. 1989) — российская футболистка.